Le qualificazioni del singolare  dello  Shanghai Rolex Masters 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Marinko Matosevic (qualificato)
  Matthew Ebden (primo turno)
  Brian Baker (qualificato)
  Guillermo García López (ultimo turno)
  Lu Yen-Hsun (qualificato)
  Tatsuma Itō (ultimo turno)
  Łukasz Kubot (qualificato)

  Grega Žemlja (ultimo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (qualificato)
  Serhij Stachovs'kyj (ultimo turno)
  Philipp Petzschner (qualificato)
  Michael Berrer (qualificato)
  Wang Yeu-tzuoo (ultimo turno)
  Danai Udomchoke (ultimo turno)

Qualificati 

  Marinko Matosevic
  Philipp Petzschner
  Brian Baker
  Alex Bogomolov, Jr. 

  Lu Yen-Hsun
  Michael Berrer
  Łukasz Kubot

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2012
ATP World Tour 2012